Анто́н Константи́нович Козоре́з (14 мая 1983, Благовещенск, СССР) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Воспитанник благовещенского футбола. Начал тренироваться в 6 лет в детско-юношеской спортивной школе «Юность» под руководством Геннадия Васильевича Рахманенко. В 15 лет перешёл в дублирующий состав «Амура-Энергии». 23 июня 2001 года состоялся его дебют за основную команду во Втором дивизионе. В гостевой встрече с «Кузбасс-Динамо» Козорез на 60-й минуте при счёте 0:3 сменил в воротах Андрея Недоступа. Следующую игру в Хабаровске (2:0) начал в стартовом составе. Один из мячей с пенальти забил голкипер хозяев Андрей Дикань. За шесть лет вместе с «Амуром» завоевал право выступать в Первом дивизионе, однако команда там не задержалась. В первом же сезоне клуб занял 19-е место и вылетел обратно во Втором дивизион. Перед сезоном 2006 года в «Амуре» сменилось руководство, с которым у Козореза произошёл конфликт, в связи с чем по окончании сезона он покинул команду.

В начале 2007 года ездил на просмотр в казахстанский «Иртыш» Павлодар, который успешно прошёл, однако из-за бюрократических проволочек контракт с ним подписан не был. Таким образом сезон Козорез начал в вологодском «Динамо», выступавшем в зоне «Запад» Второго дивизиона. Дебютировал в первом туре первенства против команды «Балтика-2» (0:1). Вторую половину сезона Козорез начал игроком казахстанской Премьер-лиги, подписав контракт с «Атырау». 1 ноября 2007 года провёл единственную игру в чемпионате Казахстана против «Иртыша» Павлодар (0:2). В 2008 году перед началом очередного чемпионата в команде сменился главный тренер. Сергей Волгин сделал кардинальные изменения в составе, в результате которых клуб покинул ряд игроков, в числе был которых и Козорез.

Покинув Казахстан, Козорез вернулся в «Амур», по-прежнему выступавший во второго дивизионе. Проведя в родном городе полтора года, перешёл в «СКА-Энергию». В дебютной игре на выезде с «Черноморцем» вышел на замену уже на 29-й минуте, после чего не пропустил ни одного мяча.

Тренер вратарей в ФК «Алмаз-Антей» (Санкт-Петербург).

Достижения 
 Лучший вратарь зоны «Восток» Второго дивизиона: 2004.

Личная жизнь 
Отец Константин Козорез также был вратарём благовещенского «Амура».

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте «Амура»
 

Футболисты России
Игроки ФК «Амур»
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «СКА-Хабаровск»